José María Marqués puede hacer referencia a:

 José María Marqués y García (1868-1938), pintor español;
 José María Marqués Sabater (1877-1956), político tradicionalista español;
 Josep Maria Marquès i Puig (1890-1950), pintor español, hijo del primero.